Art
 Queen, una banda anglesa de rock.
 Queen (àlbum), l'àlbum amb què va debutar el grup de rock Queen.
 The Queen, una pel·lícula britànica dirigida per Stephen Frears i estrenada el 2006.
 Ellery Queen, el pseudònim de dos cosins estatunidencs.

Geografia
 Queen Creek, una població dels Estats Units a l'estat d'Arizona.
 Queen Valley, una població dels Estats Units a l'estat d'Arizona.
 Queens, un comtat de Nova York.

Societat
 Drag queen, una persona, normalment un home, que es vesteix de dona i actua exagerant els comportaments típicament associats a l'estereotip femení.